The Kottonmouth Xperience — компіляція американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, видана лейблом Subnoize Records 16 листопада 2004 р. До релізу потрапили ремікси пісень і однойменний DVD. Мастеринг: Том Бейкер. Фотограф: Скотт Гаррісон. Виконавчий продюсер: Кевін Зінґер.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Kottonmouth Kings
Англомовні музичні альбоми